Прве послератне олимпијске игре одржане у Лондону Енглеска, 1948. године за ватерполо су биле десето појављивање у званичним олимпијским такмичењима. Учествовало је укупно 18 репрезентација и прва три места су заузеле репрезентације, Италије, Мађарске и Холандије

Медаље

Резултати

Такмичење по групама 
У првом кругу репрезентације су биле подељене у шест група по три екипе. Позиција у групи се мерила бројем освојених бодова а ако је број бодова био исти тада је одлучивала гол-разлика или однос постигнутих и примљених голова. Две првопласиране репрезентације су се квалификовале за други круг такмичења. Трећепласирана репрезентација је била елиминисана из даљег такмичења.

Група А

Група Б

Група Ц

Група Д

Група Е

Група Ф

Друга круг такмичења 
У другом кругу такмичења свака екипа је играла против екипа из других група, под условом да се већ нису састајали у претходним утакмицама. Резултати из претходних утакмица су се рачунали и нови бодови су се само надодавали, тако да је у свакој новој групи играно само три утакмице. Позиција се одређивала по броју освојених бодова. Прве две екипе из група су се квалификовале у даље такмичење, док је екипа са треће позиције опет била елиминисана.

Резултати који су преношени у даље такмичење су исписани курзивним текстом:

Група Г

Група Х

Група И

Група Ј

Полуфинале 
Правила полуфинала су била иста као и правила која су важила у другом кругу такмичења. Свака екипа је играла против екипа из других група, под условом да се већ нису састајали у претходним утакмицама. Резултати из претходних утакмица су се рачунали и нови бодови су се само надодавали, тако да је у свакој новој групи играно само три утакмице. Позиција се одређивала по броју освојених бодова. Прве две екипе из група су се квалификовале у даље такмичење, док је екипа са треће позиције опет била елиминисана.

Резултати који су преношени у даље такмичење су исписани курзивним текстом:

Група К

Група Л

Финалне групе 
Правила финалног дела су била иста као и у групама. У финалу су се играле само по четири утакмице и позиција се одређивала по броју освојених бодова. У случају истог броја бодова, позицију је одређивала гол-разлика или њен међусобни однос.

Резултати који су преношени у даље такмичење су исписани курзивним текстом:

Финална група

Група од петог до осмог места

Југославија 
На свом другом наступу на олимпијском ватерполо турниру Југославија је била пласирана у групу од деветог до дванаестог места и играла је у саставу:
  Јурај Амшел, Вељко Бакашун, Марко Браиновић, Лука Цигановић, Иво Ђованели, Божо Гркинић, Здравко Ковачић, Ивица Куртини, Иво Штакула, Жељко Радић и Саша Стрмац.

Извор 
 МОКова база података

Ватерполо на Летњим олимпијским играма 1948.